Low-end – rynek produktów charakteryzujących się niską ceną, skierowanych do osób o mniejszych wymaganiach i mniej zasobnych portfelach. Określenie często stosowane w odniesieniu do sprzętu elektronicznego, głównie komputerowego i elektroakustycznego.

Niektóre produkty uchodzące w krajach bogatych za low-endowe mogą być postrzegane w krajach biedniejszych jako high-endowe lub towary luksusowe. Ponadto dla oferty pośredniej spotykane jest określenie middle-range lub middle-end.

Sprzęt komputerowy
Marketing